Plaats in Indonesië
 Bedingin (Sambit), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java 
 Bedingin (Todanan), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Blora van de provincie Midden-Java